GMX est un sigle qui peut désigner :
 GMX ou GMX Mail (où GMX signifie Global Message eXchange), un service gratuit de courrier électronique ;
 , une ancienne application de messagerie instantanée.